Sainte-Agathe (Québec) est:
Sainte-Agathe-des-Monts
Sainte-Agathe-de-Lotbinière